Bajcs (szk. Bajč), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Kisbajcs Győr-Moson-Sopron megye,Győri járás
Nagybajcs, Győr-Moson-Sopron megye